Lóni, een dwerg van Erebor in J.R.R. Tolkiens fictieve wereld Midden-aarde.
Loni (India), een plaats in India